De Kroatische voetbalclub NK Zagreb speelt sinds 1964 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt NK Zagreb

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Kroatië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

NK Zagreb
NK Zagreb